TJ Sušice je sportovní klub, který má tyto oddíly:

 TJ Sušice (fotbal) – fotbalový oddíl ze Sušice (Plzeňský kraj, okres Klatovy)
 TJ Sušice (lední hokej) – oddíl ledního hokeje
 TJ Sušice (okres Uherské Hradiště) – fotbalový oddíl ze Sušic (Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště)